Justitieel Medisch Centrum in de Penitentiaire Inrichting Haaglanden in Scheveningen
Japan Monkey Centre in Japan